Cayo Lecanio Baso puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Cayo Lecanio Baso (cónsul 40).— Cónsul suffectus en el año 40.
 Cayo Lecanio Baso (cónsul 64).— Cónsul en el año 64.
 Cayo Lecanio Baso Cecina Peto.— Cónsul en el año 70.